Mužská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli čtvrtí nasazení Treat Conrad Huey s Maxem Mirným, jež podlehli v úvodním kole Oliveru Marachovi a Fabrici Martinovi.

Vítězem se stal nejvýše nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal turnajové Johna Isnera s Felicianem Lópezem výsledkem 6–3 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali čtvrtou společnou trofej a první v probíhající sezóně. Murray vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Soarese to bylo dvacáté čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  'Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017